Siemens CF75 — стільниковий телефон фірми Siemens.

C
Мобільні телефони, представлені в 2005 році
Мобільні телефони з інфрачервоним передавачем